

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sędziejowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice 
 Sędziejowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik

Inne 
 Sędziejowice – gmina wiejska

Zobacz też 
 Gromada Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia